End of the Century
End of the Century  – Film a Ramones együttesről
End of the Century  – A Ramones ötödik lemeze